Der Ehrenring der Stadt Wien ist eine seit 1925 verliehene Auszeichnung, die an Persönlichkeiten vergeben wird, die in erhöhtem Maße dazu beigetragen haben, das Ansehen Wiens durch außerordentliche künstlerische oder wissenschaftliche Leistungen zu mehren und über die Grenzen Österreichs Anerkennung gefunden haben. Er ist eine der höchsten Auszeichnungen der Stadt Wien.

Gestaltung und Geschichte 
Der goldene Ring zeigt eine schildartige, golden bordierte Onyx-Platte, auf der der dem Siegel der Stadt Wien nachgebildete Adler mit dem farbig emaillierten Wiener Wappen im Brustschild liegt. Zu beiden Seiten ist der Ring mit goldenen Lorbeerblättern dekoriert. Auf der Innenseite des Ringes befindet sich ein goldenes Widmungsplättchen, das als Inschrift die Widmung an die geehrte Person zeigt.

Der Ehrenring wurde von Bürgermeister Karl Seitz initiiert. Grundlage für die Verleihung bildet die Wiener Stadtverfassung aus dem Jahr 1968. Konkrete Kriterien für die Verleihung wurden nicht festgelegt.

Träger des Ehrenringes

Siehe auch 
 Liste der Auszeichnungen der Stadt und des Landes Wien

Einzelnachweise

Weblinks 
 

Auszeichnung (Wien)
 
Liste (Verdienstordensträger, Österreich)
Wien